Сибрук (, sea — море, brook — ручей, дословно морской ручей) может означать:
 Сибрук — город в округе Харрис (штат Техас, (США);
 Сибрук — город в штате Нью-Гэмпшир (США);
 Сибрук — атомная электростанция в городе Сибрук (Нью-Гэмпшир, США);
 
 Сибрук Фармс — немуниципальная статистически обособленная местность в округе Камберленд (штат Нью-Джерси, США);
 Сибрук — статистически обособленная местность в штате Мэриленд (США);
 Сибрук — немуниципальная статистически обособленная местность в штате Массачусетс (США);
 Сибрук — деревня в графстве Кент (Великобритания).

Известные носители фамилии Сибрук:
 Брент Сибрук (род. 1985) — профессиональный канадский хоккеист;
 Вильям Си́брук (1884—1945) — американский оккультист, исследователь, путешественник и журналист.